Фору́р, также Фару́р () — принадлежащий Ирану остров в Персидском заливе Индийского океана. Расположен к юго-востоку от острова Киш, примерно в 230 км к юго-западу от Бендер-Аббаса. Административно входит в бахш  шахрестана  остана (провинции) Хормозган. Наивысшая точка — 162 м. На острове расположен маяк.

В 16 км к юго-западу расположен остров Бени-Форур.

Примечания 

Острова Персидского залива
Острова Ирана
Хормозган